Остречина - река:

 Остречина — впадает в реку Молога в 425 км от устья.
 Остречина — впадает в Мологу в 374 км от устья, в городе Бежецке.